L'électrotaxie désigne deux phénomènes différents : 
 en biologie cellulaire, l'électrotaxie est le mouvement actif, éventuellement pathologique, de cellules dans le champ électrique physiologique ;
 en éthologie, l'électrotaxie est l'orientation et le déplacement de certains organismes aquatiques (poissons, amphibiens) soumis à un champ électrique.